Hropa (Kraszna-havas), hegy a Kraszna-havason (1495 m)
 Hropa vagy Godros, hegy a Máramarosi-Verhovinán (Belső-Gorgánok) (1758 m)